Boleslav – forma ceca, russa, slovacca e slovena del nome proprio di persona italiano Boleslao
Mladá Boleslav – città della Repubblica Ceca
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – città della Repubblica Ceca